Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2020 проводился с 3 по 9 ноября 2019 года в городе Сагеней (провинция Квебек) на арене Foyer des loisirs et de la culture. Чемпионат проводился в 57-й раз, в 4-й раз в провинции Квебек и впервые в городе Сагеней.

Победитель чемпионата получал право представлять Канаду как её смешанная сборная команда на чемпионате мира 2021 (который должен был проводиться в октябре 2021, но был отменён из-за пандемии COVID-19).

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (второй раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Квебек (для команды, которую возглавлял скип Jean-Sébastien Roy, это была первая победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Нью-Брансуик (скип Грант Одишоу). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая Северо-Западные территории (скип Джейми Куи).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Команда !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Клуб, город
|-
|  || Warren Cross || Erica Wiese || Cody Bartlett || Ashley Kalk || Saville Community SC (Эдмонтон)
|-
|  || Cameron de Jong || Taylor Reese-Hansen || Alex Horvath || Mariah Coulombe || Victoria CC (Виктория)
|-
|  || Jean-Sébastien Roy || Amélie Blais || Dan deWaard || Бренда Николс || Centre de curling des Collines (Челси),Club de curling Etchemin (Сен-Ромуальд)
|-
|  || Corey Chambers || Lisa McLeod || Nigel Milnes || Jolene Callum || Miami CC (Miami)
|-
|  || Peter Burgess || Колин Джонс || Luke Saunders || Lindsey Burgess || Truro CC (Труро)
|-
|  || Wade Kingdon || Alison Griffin || Dennis Masson || Megan Ingram || Iqaluit CC (Икалуит)
|-
|  || Грант Одишоу || Sylvie Quillian || Marc LeCocq || Джейн Бойл || Curl Moncton (Монктон)
|-
|  || Cory Schuh || Erin Porter || Andrew Taylor || Brooke Godsland || RE/MAX Centre (Сент-Джонс)
|-
|  || Уэйн Так || Кимберли Так || Jake Higgs || Sara Gatchell || Ilderton CC (Ilderton)
|-
|  || Jamie Newson || Melissa Morrow || Andrew MacDougall || Miranda Ellis || Silver Fox CC (Summerside)
|-
|  || Shaun Meachem || Келли Шафер || Chris Haichert || Teejay Haichert || Swift Current CC (Суифт-Каррент)
|-
|  || Sandy MacEwan || Laura Johnston || Gavan Jamieson || Amanda Corkal || North Bay Granite Club (Норт-Бей)
|-
|  || Джейми Куи || Кэрри Галуша || David Aho || Меган Колер || Yellowknife CC (Йеллоунайф)
|-
|  || Thomas Scoffin || Helen Strong || Wade Scoffin || Kim Brown || Whitehorse CC (Уайтхорс)
|}
(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 

 команды, выходящие в этап плей-офф
Команды на 3-4 и 5-6 местах при одинаковом общем количестве побед ранжированы по количеству побед в матчах между этими командами

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

Плей-офф 

Полуфиналы. 9 ноября, 9:30

Матч за 3-е место. 9 ноября, 14:30

Финал. 9 ноября, 14:30

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (Sportsmanship Award)

По результатам голосования игроков-участников чемпионата определяется команда «всех звёзд».

 Приз самому ценному игроку (Most Valuable Player, MVP)

По результатам голосования арбитров-участников чемпионата () определяются два игрока — среди мужчин и среди женщин.
 Среди мужчин: Marc Lecocq ()
 Среди женщин: Кимберли Так ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 2020 Canadian Mixed Curling Championship - Scoreboard - Curling Canada

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2020
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2020

2019 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2019 году 

Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Квебеке
Ноябрь 2019 года